Gleipnir – nella mitologia norrena, la catena che trattiene il lupo Fenrir
Gleipnir – manga giapponese serializzato dal 2015 e adattamento televisivo anime del 2020